Homalocerus är ett släkte av skalbaggar. Homalocerus ingår i familjen Belidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Homalocerus